RW:
 Реакция Вассермана
  — обозначение перезаписываемых CD-RW, DVD-RW или DVD+RW дисков.
 Групповая акробатика

См. также 
 .rw — национальный домен верхнего уровня для Руанды.

 а также канал на ютуб RussiksWait RW